Peter Fibiger Bang (1973–) – storico comparato danese 
 Peter Georg Bang (1797-1861) – politico e giurista danese 
 Peter Bang (ingegnere) (1900-1957) – ingegnere e cofondatore dell'azienda Bang & Olufsen